Der Begriff Berliner SC bezeichnet folgende Berliner Vereine:

 Berliner Senioren-Convent (KSCV), Zusammenschluss (Senioren-Convent) der Kösener Corps in Berlin
 Berliner Sport-Club, gegründet 1895
 Hertha BSC, gegründet 1892, war von 1923 bis 1929 Bestandteil des Berliner Sport-Clubs
 Berliner Schlittschuhclub, gegründet 1893